Ryugu steht für:
 Ryūgū, ein Drachenpalast in japanischen Sagen

nach diesem benannt sind:

 (162173) Ryugu, ein Asteroid
 Ryūgū Dōketsu, eine Lava- und Eishöhle in Japan